Tufan ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft mit der Bedeutung „Sintflut“. Tufan tritt auch als Familienname auf.

Namensträger

Vorname 

 Tufan Erhürman (* 1970), türkisch-zyprischer Jurist, Diplomat und Politiker
 Tufan Kelleci (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Tufan Kıraç (* 1972), türkischer Musiker
 Tufan Miñnullin (1935–2012), russisch-tatarischer Schauspieler, Autor und Politiker
 Tufan Özbozkurt (* 1993), niederländisch-türkischer Fußballspieler
 Tufan Tosunoğlu (* 1988), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Hassan Abbas Tufan (19??–2015), irakischer Offizier
 Marin Tufan (* 1942), rumänischer Fußballspieler
 Ozan Tufan (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Süleyman-Mikail Tufan (* 1974), deutsch-türkischer Schauspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname